Д. Крих — директор українського напівпрофесійного театру у м. Холм.
 Крих Лідія Юріївна ( 1938)  — піаністка, педагог. Дочка Ірини та Юрія Крихів.
 Крих-Угляр Марія Юріївна (1934—2020)  — піаністка, педагог. Дочка Ірини та Юрія Крихів. Заслужений діяч мистецтв України (1994). Професор (1996).
 Крих Юрій Дмитрович (1907—1991) — скрипаль, диригент, педагог. Чоловік І. Крих, батько Л. Крих та М. Крих-Угляр.
 Любчак-Крих Ірина Іванівна (1906—1984) — українська піаністка, педагог. Дружина Ю. Криха, мати Л. Крих і М. Крих-Угляр.

Прізвища